Шальников — русская фамилия. Известные носители:

 Шальников, Александр Иосифович (1905—1986) — советский физик, академик АН СССР.
 Шальников, Евгений Михайлович (1923—2003) — советский актёр театра и кино, педагог, народный артист РСФСР.